Frankland River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Frankland River (Arthur River) in Tasmanien
 Frankland River (Davey River) in Tasmanien
 Frankland River (Western Australia), zum Indischen Ozean